Жорже Карлуш Фонсека (порт. Jorge Carlos Fonseca; нар. 29 жовтня 1950(19501029), Мінделу, Кабо-Верде) — юрист, професор університету, політик Кабо-Верде.
 Жорже Жезуш (;  24 липня 1954 року, Амадора, Португалія) — португальський футболіст, з 2015 є головним тренером лісабонського «Спортінга».
 Ернані Жорже Сантуш Фортіш (порт. Hernâni Jorge Santos Fortes, нар. 20 серпня 1991, Лісабон, Португалія) — португальський футболіст, нападник клубу «Порту».
 Жорже Кадете (порт. Jorge Cadete, нар. 27 серпня 1968, Пемба) — португальський футболіст, відомий виступами за «Спортінг», «Селтік», «Сельту», «Бенфіку».
 Роланду Жорже Піріш да Фонсека (порт. Rolando Jorge Pires da Fonseca, нар. 31 серпня 1985, Сан-Вісенте, Кабо-Верде), відоміший як просто Роланду, — португальський футболіст.
 Руй Жорже (,  27 березня 1973, Віла-Нова-ді-Гайя) — португальський футболіст
 Артур Жорже (,  13 лютого 1946, Порту) — португальський футболіст, що грав на позиції нападника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Жорже Кошта (,  14 жовтня 1971, Порту) — португальський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Жорже Луїз Фрелло, Жорже Луїз Фрелло Фільйо (італ. Jorge Luiz Frello Filho), більш відомий як Жоржиньйо (італ. Jorginho), нар. 20 грудня 1991, Імбітуба) — італійський футболіст.
 Жорже Соуза, Мануель Жорже Невес Морейра Соуза (порт. Manuel Jorge Neves Moreira Sousa; нар. 18 червня 1975 року, Порту, Португалія) — португальський футбольний арбітр.
 Амаду Жорже — (; *, Ітабуна, штат Баїя  — †, Салвадор, штат Баїя) — бразильський письменник, комуністичний громадський та політичний діяч.
 Сан-Жорже (острів)